Il-y-a au sens philosophique
Il y a, un poème de Guillaume Apollinaire.
Il y a, une chanson de Vanessa Paradis.
Il y a, une chanson de Jean-Jacques Goldman sur l'album Entre gris clair et gris foncé sorti en 1987.